Робе́рто Сольда́до Рі́лло (;  27 травня 1985 року) — іспанський футболіст, нападник турецького «Фенербахче».

Статистика

Досягнення 

 «Реал Мадрид»

 Чемпіон Іспанії: 2007-08

 Іспанія U-19

 Чемпіон Європи: 2004

Особисті 
 Володар Трофею Сарри ліги Сегунда: 2006
 Володар Трофею Сарри ліги Прикладу: 2012

Посилання 

 Профіль на сайті BDFutbol 
 

Іспанські футболісти
Гравці молодіжної збірної Іспанії з футболу
Футболісти «Реал Мадрид Кастілья»
Футболісти «Реала» (Мадрид)
Футболісти «Осасуни»
Футболісти «Хетафе»
Футболісти «Валенсії»
Футболісти «Тоттенгем Готспур»
Футболісти «Вільярреала»
Футболісти «Фенербахче»
Футболісти «Гранади»
Іспанські футбольні легіонери
Футбольні легіонери в Англії
Футбольні легіонери в Туреччині